Zainuddin ist der Familienname folgender Personen:

 Amdillah Zainuddin (* 1978), bruneiischer Fußballschiedsrichter
 Daim Zainuddin (* 1938), malaysischer Politiker
 Iskandar Zulkarnain Zainuddin (* 1991), malaysischer Badmintonspieler